Шан-сюр-Марн:

 Шан-сюр-Марн — восточный пригород Парижа, расположен в департаменте Сена и Марна, на берегу реки Марна.
 Шан-сюр-Марн — небольшой загородный дворец времён Людовика XIV на берегу Марны в одноимённом предместье Парижа.